Sidomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,55), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,85), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,25, long 111,20), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,57), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,71, long 109,62), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,24, long 111,28), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,65, long 111,24), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 111,20), 
 Kelurahan Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,14, long 109,66), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 109,77), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 110,15), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,77), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 109,50), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,60, long 110,97), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,82, long 110,96), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 112,53), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 111,63), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,59, long 111,53), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,43, long 112,73), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 112,76), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 110,67), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 111,75), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,90), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,22), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,31, long 112,38), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,16), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 111,98), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 112,19), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,27, long 112,04), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,49), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,18, long 112,15), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 112,44), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,07, long 112,45), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,40, long 112,57), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,24, long 113,93), 
 Desa Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kelurahan Sidomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar